Lovec je lahko:
 Lovec, priimek več znanih ljudi
 Lovec, revija za lovstvo  
 lovec - oseba, ki se ukvarja z lovom na živali
 lovsko letalo - vojaško letalo
 lovec - šahovska figura, imenovana tudi tekač
 lovci so tudi pripadniki lahke pehote